Kowaliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Kowalewka/Ковалевка oder Kowaljowka/Ковалёвка) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine, die in verschiedenen Verwaltungsbezirken (siehe: Oblast) liegen:

 ein Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Kowaliwka (Isjum)
 ein Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Kowaliwka (Krasnokutsk)
 ein Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Kowaliwka (Kupjansk)
 ein Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Horodok, siehe Kowaliwka (Horodok)
 ein Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja, siehe Kowaliwka (Kolomyja)
 ein Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw, siehe Kowaliwka (Iwankiw)
 ein Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Wassylkiw, siehe Kowaliwka (Wassylkiw)
 ein Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Kowaliwka (Holowaniwsk)
 ein Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska, siehe Kowaliwka (Mala Wyska)
 ein Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Kowaliwka (Nowoukrajinka)
 ein Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Kowaliwka (Swatowe)
 ein Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Kowaliwka (Mykolajiw)
 ein Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Jelanez, siehe Kowaliwka (Jelanez)
 ein Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka, siehe Kowaliwka (Wradijiwka)
 ein Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka, siehe Kowaliwka (Biljajiwka)
 ein Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Kowaliwka (Krementschuk)
 ein Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Poltawa, siehe Kowaliwka (Poltawa)
 ein Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Schyschaky, siehe Kowaliwka (Schyschaky)
 ein Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Kowaliwka (Korosten)
 ein Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska, siehe Kowaliwka (Monastyryska)
 ein Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Drabiw, siehe Kowaliwka (Drabiw)
 ein Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Kowaliwka (Nemyriw)